OH sau Oh poate fi:

 Ohio, codul poștal al acestui stat SUA
 Oh, cântec al interpretei americane Ciara

Legături externe 
 
  „OH” la acronymfinder.com